«Fame» — песня американской певицы Айрин Кары из кинофильма 1980 года «Слава» с её участием.

Вошла в альбом с саундтреком к этому фильму, а также была издана отдельным синглом. (Это был первый сингл с песней из того кинофильма, следующим стал «Out Here on My Own».)

В США песня достигла 4 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд». В Великобритании же сингл с ней побывал на 1 месте (в национальном сингловом чарте).

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1980 года
Синглы 1980 года
Синглы Айрин Кары
Песни из кинофильмов
Песни — лауреаты премии «Оскар»
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы RCA Records
Синглы RSO Records